Santillana kan syfta på:
 Santillana (1952–),  en spansk före detta fotbollsspelare

Geografi

Honduras 

 Swan Islands (öar i Honduras), Departamento de Islas de la Bahía,

Mexiko 

 Abasolo (ort i Mexiko, Tamaulipas, Abasolo, lat 24,06, long -98,37),

Spanien 

 Santillana de Campos, ort, Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Santillana (ort), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar